La liste de jeux PlayStation Vita téléchargeables répertorie alphabétiquement les jeux PlayStation Vita disponibles en téléchargement sur le PlayStation Store, toutes régions confondues.

Pour les jeux sorti sur support Carte PSVita, consultez la liste de jeux PlayStation Vita.

Légende :

 PSN = Exclusivité PlayStation Network (jamais sorti en Carte PSVita)

PlayStation Vita téléchargeable
PlayStation Vita téléchargeable